Hallager är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Frederik Kristoffer Hallager
 Georg Frederik Hallager
 Laurents Hallager
 Thora Hallager

Danska efternamn
Norska efternamn